Николай Максимович Ко́робов (род. 14 декабря 2004) — российский певец, телеведущий, блогер. Пятикратный номинант премии Kinder Muz Awards 2017. Ведущий и единственный ребёнок-номинант на премию телеканала RU-TV

Ведущий программы Stars Girls на телеканале Жара. С 2020 года является ведущим собственной авторской программы на канале EuropaPlusTV — Happy Hit Non Stop.

Биография 
Николай Коробов родился 14 декабря 2004 года.

В 2015 году мальчик заявил о себе в ток-шоу «До звезды», после чего получил приглашение вести хит-парад «Junior Chart» на канале Russian Music Box. В этом же году у исполнителя вышла песня «Маленькие боссы», в клипе которой снялся Дмитрий Харатьян.

В 2016 году совместно с Алексеем Воробьёвым была записана песня «Ямайка» на которую также был снят клип. В 2017 году песня была номинирована на премию RU.TV в номинации «Лучший дуэт». В этом же году у музыкантов выходит совместная песня «Будем танцевать».

В 2018 году вышла песня «Я попал», на которую режиссёром Алексеем Воробьёвым был снят клип (чарт iTunes (4-е место). В этом же году у исполнителя выходят треки «I Want to Be the First» и «Найди меня»(чарт iTunes (10-е место)). По версии телеканала Жара стал «Лучшим ведущим 2018 года» за программу «S.T.A.R.S GIRLS с Колей Коробовым и Алексеем Воробьевым».

В 2019 году в свет выходит песня «Недотрога» (чарт iTunes (4-е место). В апреле этого же года вышел клип «Моя планета», а позже выпускает видеоклипы на песни «Алла» и «Give Me A Reason». В этом же году выпустил сингл «Не отпускай». Также в 2019 году выступил на сцене Государственного Кремлёвского Дворца на большом вечере поэта Михаила Андреева, где исполнил песню «Мама», посвящённую 75-летию великой победы.

В 2020 году Коля Коробов при поддержке Министерства социального развития Московской области организовал благотворительный концерт в котором приняли участие: Виктория Дайнеко, Группа Фабрика, Quest Pistols Show, ЮрКисс, ВладиМир, ANIVAR, Дэя и другие. В этом же году выпустил два трека под названием «Моя любовь не спит» и «Девочка моя».

В 2021 году выпустил клип на трек «Девочка моя», в съёмках которого приняла участие чирлидинг-команда ПБК ЦСКА. В этом же году занял 1-е место на конкурсе «9 мая — день Великой Победы», проводимом в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне автономной некоммерческой организацией «Научно-образовательный центр педагогических проектов».

Дискография

Синглы

Видеография

Клипы

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница Коли Коробова в социальной сети «ВКонтакте»
 
 

Дети-певцы России
Поп-музыканты России